Carnival of Souls bezeichnet

 Carnival of Souls, deutscher Titel Tanz der toten Seelen, US-amerikanischer Spielfilm von Herk Harvey aus dem Jahr 1962
 Carnival of Souls (1998), US-amerikanischer Spielfilm von Adam Grossman aus dem Jahr 1998
 Carnival of Souls (Album), Musikalbum der US-amerikanischen Rockband Kiss aus dem Jahr 1997
 Carnival of Souls (Band), Gelsenkirchener Indierockband